Брасенос-колледж (иногда Брейзноуз-колледж; Brasenose College (BNC), официально King’s Hall and College of Brasenose) — один из колледжей Оксфордского университета. Основан в 1509 году.

Среди его видных выпускников лауреат Нобелевской премии по литературе Уильям Голдинг, актёр и писатель Майкл Пейлин, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон.

Ссылки 
 http://www.bnc.ox.ac.uk
 

Колледжи Оксфордского университета
Учебные заведения, основанные в 1509 году